«Карабах» — название ряда футбольных клубов:
 «Карабах» () — футбольный клуб, представляющий Агдам.
 «Карабах» () — бывшее до 2018 года название австрийского футбольного клуба «Мауэрверк» из Вены .
 «Карабах» — бывшее в 1997 году название футбольного клуба «АБН Барда» .
 «Карабах» () — бывшее название футбольного клуба «Лернаин Арцах» в 1960—1989 годах («Карабах» Степанакерт) и 1995—2002 годах («Карабах» Ереван).
  () — футбольный клуб из Ханкенди (базируется в Баку).